

Саратовська сільська рада — сільське поселення, Рубцовський район, Алтайський край
 Саратовська сільська рада — сільське поселення, Соль-Ілецький район, Оренбурзька область